Эгберт Рольф «Эрбен» Веннемарс (; ; Далфсен Нидерланды) — нидерландский конькобежец, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, многократный чемпион Нидерландов, спортсмен года Нидерландов 2003 года.

Рекорды мира 
Веннемарс трижды устанавливал рекорд мира по сумме малого многоборья (500, 3000, 1500, 5000), а также один раз побил рекорд на дистанции 1500 метров.

Примечания 

Конькобежцы Нидерландов
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
Чемпионы мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье
Чемпионы Нидерландов по конькобежному спорту